Antonio Lara puede referirse a:

 Antonio Lara de Gavilán, más conocido como Tono (1896-1978); humorista español.
 Antonio Lara García, catedrático y periodista español.
 Antonio Lara Ramos (n. 1957), escritor e historiador español.
 Antonio Lara Zárate (1881-1956), político español.
 Antonio Lara Fernández-Villamarín (n. 1980), político español.
 Antonio Lara, actor de doblaje español.